L'épreuve de sabre individuel masculin aux Jeux olympiques d'été de 2016 se déroule le  à la Carioca Arena 3 de Rio de Janeiro (Barra da Tijuca).

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Sources 
Tableau des résultats du sabre masculin individuel sur le site de la FIE
Le site officiel du Comité international olympique
Site officiel de Rio 2016

Sabre individuel masculin